Osojnik je lahko:
 Osojnik, priimek več znanih ljudi 
 Osojnik, naselje v občini Semič
 Osojnik, naselje v občini Železniki 
 Osojnik, naselje v občini Vrbovsko (Hrvaška)
 Osojnik, naselje v občini Dubrovnik (Hrvaška)

Glej tudi 
 Osolnik (razločitev)